Александар Ковачевић (Београд, 9. јануара 1992) српски је фудбалер. Игра на позицији задњег везног.

Трофеји

Црвена звезда 
 Суперлига Србије (1) : 2013/14.

Референце

Спољашње везе 
 
  

Рођени 1992.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Сопота
Фудбалери Лехије
Фудбалери Ксантија
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Железничара Панчево
Фудбалери Екстракласе
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Србије